Christian Ballhaus ist der Name folgender Personen:

* Christian Ballhaus (Schauspieler) (* 1944), deutscher Schauspieler
 Christian Ballhaus (Petrologe) (* 1955), deutscher Petrologe